

Geografia 
 Oriolo – comune italiano della provincia di Cosenza
 Oriolo Romano – comune italiano della provincia di Viterbo
 Oriolo – frazione di Voghera in provincia di Pavia
 Oriolo  – località (non frazione) di Madignano in provincia di Cremona
 Oriolo dei Fichi – frazione di Faenza in provincia di Ravenna

Zoologia 
 Oriolo di Bullock – uccello della famiglia degli Itteridi
 Oriolo occidentale – uccello della famiglia degli Oriolidi
 Oriolo nero – uccello della famiglia degli Oriolidi